Omerović est un patronyme bosniaque composé du prénom Omer et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Omer »).

Il est porté notamment par :
 Fahrudin Omerović (né en 1961), joueur de football yougoslave / bosnien ;
  Sulejman Omerović (1923–1945), partisan yougoslave / bosniaque.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque